Moeder, waarom leven wij? (roman), een roman van Lode Zielens uit 1932
 Moeder, waarom leven wij? (televisieserie), een Belgische televisieserie uit 1993
 Moeder, waarom leven wij? (ep), een ep van Slongs Dievanongs met Halve Neuro uit 2014